Екше (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Екше — місто у Швеції, у лені Єнчепінг.